Села:
 Хорошки — Полтавська область, Лубенський район
 Хорошки — Полтавська область, Оржицький район